Алиса Халеева (; ) — азербайджанская пловчиха, участница летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

Биография 
Алиса Халеева родилась 26 сентября 1978 года в городе Баку. 

В марте 2000 года принимала участие на 5-м чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Афинах. На этом турнире в состязаниях на 50 м баттерфляем с результатом 32.06 секунд Халеева заняла 30-е место, а на следующий день в состязаниях на 50 м свободным стилем с результатом 29.54 секунд заняла 28-е место.

В сентябре этого же года представляла Азербайджан на соревнованиях по плаванию на летних Олимпийских играх в Сиднее. Халеева стала первой женщиной-пловцом, представлявшей Азербайджан на Олимпийских играх. 

На Олимпиаде в Сиднее Халеева состязалась в плавании на 50 м свободным стилем. Проплав дистанцию за 28.79 секунд, Халеева заняла в квалификации 59-е место среди 74 участниц и не прошла в финал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sports-reference.com
 Профиль на официальном сайте Международной федерации плавания

Пловцы Азербайджана
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года